Лисбон:

 Лисбон — тауншип в округе Йеллоу-Медисин, Миннесота, США
 Лисбон — город в округе Андроскоггин, штат Мэн, США
 Лисбон — статистически обособленная местность, расположенная в округе Лейк, штат Флорида, США

Фамилия
 Лисбон, Жуакин Маркес (1807—1897) — бразильский флотоводец.
  (1818—1891) — французский адвокат и политический деятель.

См. также 
 Лиссабон

Примечания